Paul von Rheinbaben ist der Name folgender Personen:

 Paul von Rheinbaben (General) (1834–1905), deutscher Generalleutnant
 Paul von Rheinbaben (Politiker) (1844–1921), deutscher Regierungsbeamter und Politiker, MdR